Concerto da camera, algemene muzikale aanduiding voor een concerto in concertzalen of in huis
 Concerto da Camera (Dyson), een compositie van George Dyson
 Concerto da Camera (Hanson), een compositie van Howard Hanson
 Concerto da camera (Honegger), een compositie van Arthur Honegger